Гаврии́л Вита́льевич Коробко́в ( — ) — советский спортсмен-легкоатлет и тренер. Кандидат педагогических наук.

Биография 
Родился 22 августа 1919 г. в Москве в семье директора Внешторгбанка СССР Виталия Саввича Коробкова, который будучи представителем Госбанка СССР в США жил в Америке. Там сыновей отдали в специализированную спортивную школу. По возвращении в Москву мальчики разговаривали между собой на английском языке и спали без подушек. В 1931 г. отца Коробкова приговорили к высшей мере наказания из-за несоблюдения инструкций во время "Золотой операции" 1928 года. Тогда зафрахтованный пароход "Дрезден", перевозивший в Германию советское золото, хранившееся в США, вынужден был зайти во французский порт Шербург, а французские власти, узнав об этом, хотели получить золото в качестве компенсации за депонированные в Российской империи в 1916 г. для поддержания курса русского рубля 52 млн франков. Золото перегрузили в нарушении всех правил в открытом море на другое судно и этим оно было спасено. Затем приговор был смягчён до 10 лет исправительно-трудовых лагерей, конфискованное имущество вернули. Наказание отбывал в БАМлаге, с 1935 года работал в финансовых органах НКВД на Дальнем Востоке, иногда приезжая в Москву, повидаться с сыновьями.

Писательница Елена Ржевская вспоминала: «В окно нашей кухни было видно: братья Коробковы взрыхлили площадку на заднем дворе и в американской спортивной обуви, трусах и майках тренировались в прыжках в высоту, в длину и с шестом».

Окончил механико-математический факультет МГУ.

«Тогда в студенческой массе Гаврик выделялся редкой гармоничностью: развитым математикой интеллектом и высокоразвитым легкой атлетикой телом. Он был красив и приятен и мог стать кумиром московских барышень, когда б в нем взыгрывало хоть изредка и нечто ответное, а не было б все в нем сублимировано и поглощено рвением к спорту. И когда б не витала в воздухе иная мода, влекущая девушек к неспортивным гуманитариям».

Выступал за Москву — «Динамо».

В годы Великой Отечественной войны, имея звание мастера спорта и работая на производстве, получил бронь. Из-за этого не был отправлен на фронт. 

2-кратный чемпион СССР в эстафете 4×100 м (1946, 1947). Его результаты в десятиборье входили в 10 лучших результатов сезона в мире 1944, 1945.

Кандидат педагогических наук (1973). Автор многочисленных произведений о легкой атлетике — воспоминаний, методических пособий, книг для школьников.

В 1951—1954 годах — тренер сборной СССР, в 1954—1968 годах — главный тренер сборной СССР. Один из инициаторов проведения матчей СССР — США.

Мастер спорта СССР, Заслуженный тренер СССР (1960).

Умер в апреле 1976 года, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Семья 
Отец — Виталий Саввич Коробков (1887—1952) — сотрудник госбанка СССР.

Мать — Вера Константиновна Коробкова. 

Младший брат — Анатолий (1924—1981) — врач-физиолог, доктор медицинских наук, профессор, подполковник медицинской службы.

Спортивные достижения

Тренер 
 Основные соревнования, на которых выступала сборная СССР под руководством Коробкова

Кроме того, сборная СССР:
 выиграла Кубок Европы 1965, 1967 среди мужчин и среди женщин;
 выиграла ряд матчей, включая матчи со сборной США 1958, 1959, 1961, 1962, 1963, 1965; проиграла матч сборной США 1964.

Книги 
 Коробков Г. В. Тренировка легкоатлета-многоборца. — : «Физкультура и спорт», 1951. — 185 с.
 Коробков Г. В. Юношам о лёгкой атлетике. — : «Физкультура и спорт», 1953. — 232 с.
 Коробков Г. В., Хоменков Л. С. Чемпионы Европы. — : «Физкультура и спорт», 1955. — 118 с.
 Коробков Г. В. Легкоатлетические многоборья: Методика тренировки. — : «Физкультура и спорт», 1955. — 103 с.

Мемуары:
 Коробков Г. В. Записки легкоатлета. — : «Советская Россия», 1971. — 239 с.

Награды 
 Орден Трудового Красного Знамени

Литература, ссылки 

 
 Публикации Гавриила Коробкова в Центральной отраслевой библиотеке по физической культуре и спорту РФ

Спортивные результаты 
 
 

Бегуны на короткие дистанции СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Многоборцы СССР
Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Выпускники механико-математического факультета МГУ
Учёные в области спортивной педагогики
Кандидаты педагогических наук
Заслуженные тренеры СССР
Похороненные на Новодевичьем кладбище